Rzeki:
 Manycz (Zachodni Manycz) – rzeka w południowej części Rosji
 Wschodni Manycz – rzeka w południowej Rosji przedkaukaskiej

Jeziora:
 Manycz – jezioro przez które przepływa Manycz 
 Mały Manycz – jezioro przez które przepływa Manycz